Huantla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huautepec (ort), Oaxaca, 
 Huautla (ort i Mexiko, Morelos), Tlaquiltenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar